David Grant peut faire référence à :

Sports 
 (1965- ), footballeur américain,
 (1966- ), footballeur australien,
 (1960- ), footballeur anglais,
 (1956–1994), joueur de rugby australien
 (1997- ), joueur de cricket australien.

Autres 
 (1947- ), personnalité de l'université Cardiff,
 (1823–1886), poète écossais,
 (1937–1991), photographe et producteur britannique,
 (1956- ), chanteur et enseignant britannique,
David Marshall Grant (1955- ), acteur américain,
 (1891–1964), militaire et médecin américain,
, musicien américain.

Voir aussi 
, acteur australien